Карпухин, Пётр Матвеевич (1891—1924) — участник Первой мировой войны и Гражданской войны, кавалер двух орденов Красного Знамени.
 Карпухин, Пётр Петрович (1902—1974) — советский химик, педагог.